Division 1 i fotboll för damer 2005 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje som spelades mellan den 23 april och 15 oktober 2005. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, Bälinge IF i Div 1 Norra och Jitex BK i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 2006, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till division 2.

Serier

Norra

Södra

Se även
 Damallsvenskan 2005

Externa länkar 
 Spelprogram 2005 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2005 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2005
2005
Fotbollssäsongen 2005